Rabbow ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Rabbow (1936–2018), deutscher Journalist, Heraldiker, Vexillologe und Symbolforscher
 Paul Rabbow (1867–1956), deutscher Altphilologe